Список творів американського фантаста Ларрі Нівена, написаних самостійно і у співавторстві.

Розповіді про відомий космос 
Відомий космос -- вигаданий всесвіт, описаний в романах і збірках оповідань Ларрі Нівена. Друкується з грудня 1964.
 Світ птавів (), 1966.
 Дарунок із Землі (), 1968.
 Нейтронна зірка (), 1968, збірка.
 Вигляд космосу (), 1969, збірка.
 Захисник (), 1973, номінації Г'юго і Локус 1974.
 Розповіді про відомий космос: Всесвіт Ларрі Нівена (), 1975, збірка.
 Довгорукий Джил Гамільтон (), 1976, збірка.
 Клаптикова дівчина (), 1980.
 Світ птавів / Дарунок із Землі / Нейтронна зірка, 1991, спільне видання.
 Розтрощ: Збірка розповідей про Беовульфа Шеффера(), 1994, збірка.
 Плоскоземелець (), 1995, нова редакція Довгорука Джила Гамільтона з додаванням Клаптикової дівчини.
 Три книги про відомий космос (), 1996, передрук Розповідей про відомий космос... з Безум має власне місце () замість Прикордоння Сонця () з додаванням Світу птавів і Дарунка із Землі.

Світ-Кільце 
 Світ-Кільце (), 1970, Неб'юла 1970,Г'юго і Локус 1971.  
 Інженери Світу-Кільця (), 1979, номінації Г'юго і Локус 1981. 
 Трон Світу-Кільця (), 1996.
 Діти Світу-Кільця (), 2004.
 Путівник світом кільця Ларрі Нівена (), 1994, співатор Кевін Стейн.

Світи (співавтор Едвард Лернер) 
 Флот світів (), 2007.
 Жонглер світів (), 2008.
 Знищувач світів (), 2009.
 Зрадник світів (). 2010.
 Доля світів (), 2012. -- також вважається закінченням серії Світ-Кільце.

Війни людей проти кзінів 
Збірки творів
 Війни людей проти кзінів (), 1988.
 Війни людей проти кзінів II  (), 1989.
 Війни людей проти кзінів III (), 1990.
 Війни людей проти кзінів IV (), 1991.
 Війни людей проти кзінів V (), 1992.
 Війни людей проти кзінів VI (), 1994.
 Війни людей проти кзінів VII (), 1995.
 Війни людей проти кзінів VIII: Називання (), 1998.
 Найкраща з усіх можливих війн: Найкраще з війн людей проти кзінів (), 1998.
 Війни людей проти кзінів IX (), 2002.
 Війни людей проти кзінів  X: Чудова війна (), 2003.
 Війни людей проти кзінів XI (), 2005.
 Війни людей проти кзінів XII (), 2009.
 Війни людей проти кзінів XIII (), 2012.
 Війни людей проти кзінів XIV (), 2013.
 Війни людей проти кзінів XV (), 2019.
Романи
 Котячий будинок: Роман про війни людей проти кзінів (), 1990, співавтор Дін Інґ -- поєднані два оповідання з перших двох книг серії.
 Дитяча година: Роман про війни людей проти кзінів (), 1991, співавтори Джеррі Пурнелл і Стівен Стірлінг -- використано матеріали з другого і третього томів.
 Непостійна зірка (), 1991, співавтор Пол Андерсон -- поєднані два оповідання з першого і третього томів серії.
 Темніша геометрія (), 1996, співавтори Марк Мартін і Грегорі Бенфорд -- використано матеріали з сьомого тому.
 Доми Кзінті (), 2002, співавтори Дін Інґ, Джеррі Пурнелл, Стівен Стірлінг -- поєднані Котячий будинок... і Дитяча година....
 Кузня долі: Роман про війни людей проти кзінів (), 2007, співавтор Пол Чеф.

Держава 
 Світ поза часом (), 1976 -- номінація Локус 1977.
 Єднальні дерева (), 1984 -- премія Локус 1985, номінації Небʼюла 1984 і Хʼюґо 1985.
 Димне кільце (), 1987.

Магія зникає 
 Незабаром після кінця (), 1969.
 Чи зручний скляний кинджал? (), 1972.
 Магія зникає (), 1978.
 Магія повернеться (), 1981.
 Більше магії (), 1984.
 Час чорнокнижника (), 1984.
 Збірка магія зникає (), 2005, спільне видання.

Георот 
 Спадщина Георота (), 1987, співавтори Стівен Барнс, Джеррі Пурнелл, перша книга серії.
 Діти Беовульфа (), 1995, співавтори Стівен Барнс, Джеррі Пурнелл, друга книга серії.
 Драгуни Георота (), 1996, співавтори Стівен Барнс, Джеррі Пурнелл, британське видання другої книги серії.
 Дорога долі (), 1997, непряме продовження серії (події з перших двох побіжно згадано), третя книга серії.
 Таємниця острова чорного корабля (), 2012, співавтори Стівен Барнс, Джеррі Пурнелл, четверта книга серії.
 Зорероджені і божі сини (), 2020, співавтори Стівен Барнс, Джеррі Пурнелл, пʼята випущена, третя книга серії.

Твори, написані спільно з Джеррі Пурнеллом 
 Молот Люцифера (), 1977 -- номінація Хʼюґо, 1978.
 Клятва вірності (), 1981.
 Поступ (), 1985 -- номінація Хʼюґо і Локус, 1986.

Серія Данте 
 Інферно (), 1976 -- номінації Хʼюґо і Небʼюла, 1976.
 Втеча з пекла (), 2009.

Мошки (частина Співволодіння) 
 Мошка у зіниці Господа (), 1974 -- номінації Хʼюґо, Небʼюла, Локус, 1975.
 Стискаюча рука (), 1993.

Золота дорога (всесвіт Магія зникає) 
 Палаюче місто (), 2000.
 Палаюча вежа (), 2005.

Твори, написані спільно зі Стівеном Барнсом 
 Зниження "Анансі" (), 1982.
 Вибір Ахіла (), 1991.
 Гонка Сатурна (), 2001.
 Морське тату (), 2016, частина всесвіту Магія зникає.

Парк мрій 
 Парк мрій (), 1981 -- номінація Локус, 1982.
 Проєкт Барсума (), 1989.
 Каліфорнійська гра у вуду (), 1992.
 Гра у місячний лабіринт (), 2011.

Твори, написані спільно з Грегорі Бенфордом

Чаша раю 
 Чаша раю (), 2012.
 Кораблезоря (), 2014.
 Славетень (), 2020.

Інші романи 
 Літаючі чаклуни (), 1971, співавтор Девід Ґерролд.
 База берсеркерів: співавторський роман (), 1984, співавтори Пол Андерсон, Ежвард Браянт, Стівен Дональдсон, Фред Сейберхеген, Конні Вілліс, Роджер Желязни.
 Занепалі ангели (), 1991, співавтори Джеррі Пурнелл, Майкл Флінн .
 Будування арлекінського місяця (), 2005, співавтор Бренда Купер.
 Камінь Голіафа (), 2013, співавтор Метью Харрінгтон.

Інші збірки 
 Уся безліч шляхів (), 1971.
 Політ коня (), 1973, пʼять оповідань згодом видано у збірці "Райдужний Марс".
 Непостійний місяць (), 1973, британське видання.
 Космічна діра (), 1974.
 Збіжні оповідки (), 1979.
 Закони Нівена (), 1984.
 Межі (), 1985.
 Всесвіт Н (), 1990.
 Ігрові майданчики розуму (), 1991.
 Поєднання галактик (), 1993.
 Райдужний Марс (), 1999.
 Розкиданий мозок (), 2003.
 Оповідки Ларрі Нівена, том 1 (), 2003.
 Оповідки Ларрі Нівена, том 2 (), 2003.
 Оповідки Ларрі Нівена, том 3 (), 2003.
 Шинок дракона (), 2006.
 Зорі і боги (), серпень 2010.
 Найкраще з Ларрі Нівена (), листопад 2010.

Графічні романи і мальописи 
 Незабаром після кінця (), преказали Дуг Монч і Віченте Алькасар, травень 1975.
 Уся безліч шляхів (), автор-художник Говард Чайцін, вересень 1975.
 Магія зникає (), автор Пол Купперберг, художник Ян Дурсема, 1986.
 A.R.M (), 1990.
 Смерть від насолоди (), 1991.
 Зелений ліхтар: розповідь про Ґантета (), співавтор Джон Бірн, 1992.
 Світ-Кільце: графічний роман (), 2014, переказав Роберт Мандел, малював Шон Лам.
 Світ-Кільце: графічний роман, частина друга (), 2015, переказав Роберт Мандел, малював Шон Лам.

Джерело 
Бібліографія за серіями  База даних фантастичних творів

Твори Ларрі Нівена
Нівен
Нівен